La següent és la llista de guanyadors del Campionat d'escacs de Geòrgia, des de 1928. Fins al 1990 el campionat era el de la República Socialista Soviètica de Geòrgia fou una república dins la Unió Soviètica.

Quadre d'honor 

| valign=top |
{| class="sortable wikitable"
! Nr !! Any !! Guanyadora femenina
|-
|	1	||	1935	||	
|-
|	2	||	1936	||	
|-
|	3	||	1937	||	
|-
|	4	||	1938	||	
|-
|	5	||	1941	||	
|-
|	6	||	1941	||	
|-
|	7	||	1945	||	
|-
|	8	||	1947	||	
|-
|	9	||	1948	||	
|-
|	10	||	1950	||	
|-
|	11	||	1952	||	
|-
|	12	||	1953	||	
|-
|	13	||	1954	||	
|-
|	14	||	1955	||	
|-
|	15	||	1956	||	
|-
|	16	||	1957	||	
|-
|	17	||	1958	||	
|-
|	18	||	1959	||	
|-
|	19	||	1960	||	
|-
|	20	||	1961	||	
|-
|	21	||	1963	||	
|-
|	22	||	1964	||	
|-
|	23	||	1965	||	
|-
|	24	||	1966	||	
|-
|	25	||	1968	||	
|-
|	26	||	1969	||	
|-
|	27	||	1970	||	
|-
|	28	||	1971	||	
|-
|	29	||	1972	||	
|-
|	30	||	1973	||	
|-
|	31	||	1974	||	
|-
|	32	||	1975	||	
|-
|	33	||	1976	||	
|-
|	34	||	1977	||	
|-
|	35	||	1978	||	
|-
|	36	||	1979	||	
|-
|	37	||	1980	||	
|-
|	38	||	1981	||	
|-
|	39	||	1982	||	
|-
|	40	||	1983	||	
|-
|	41	||	1984	||	
|-
|	42	||	1985	||	
|-
|	43	||	1986	||	  
|-
|	44	||	1987	||	
|-
|	45	||	1988	||	
|-
|	46	||	1989	||	
|-
|	47	||	1990	||	
|-
|	48	||	1991	||	
|-
|	49	||	1992	||	
|-
|	50	||	1993	||	
|-
|	51	||	1994	||	
|-
|	52	||	1995	||	
|-
|	53	||	1996	||	
|-
|	54	||	1997	||	
|-
|	55	||	1998	||	
|-
|	56	||	1999	||	
|-
|	57	||	2000	||	  
|-
|	58	||	2001	||	
|-
|	59	||	2002	||	, Ana Matnadze
|-
|	60	||	2003	||	
|-
|	61	||	2004	||	
|-
|	62	||	2005	||	
|-
|	63	||	2006	||	
|-
|	64	||	2007	||	, Khukhashvili Sopiko
|-
| 65 || 2008 || , Salome Melia
|-
| 66 || 2009 || 
|-
| 67 || 2010 || 
|-
| 68 || 2011 || 
|-
| 69 || 2012 || 
|-
| 70 || 2013 || 
|-
| 71 || 2014 || 
|-
| 72 || 2015 || 
|-
| 73 || 2016 || 
|}
|}

Enllaços externs 
 
 http://www.geocities.com/al2055Km/index.html&date=2009-10-24+10:33:29 RUSBASE (part V) 1919-1937,1991-1994 
 http://www.geocities.com/al2055perv/index.html&date=2009-10-25+02:11:31 RUSBASE (part IV) 1938-1960 
 RUSBASE (part III), 1961-1969,1985-1990
 http://www.geocities.com/al2055urs/index.html&date=2009-10-25+12:13:38 RUSBASE (part II) 1970-1984

Referències 

Georgia
Georgia
Georgia
Georgia
Georgia
Competicions d'escacs a Geòrgia